Draxdorf ist der Name folgender Orte:

 Großdraxdorf, Ortsteil von Berga/Elster, Landkreis Greiz, Thüringen
 Kleindraxdorf, Ortsteil von Hohenölsen, Landkreis Greiz, Thüringen

Draxdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Wolf Philipp von Draxdorf († 1615), deutscher Verwaltungsbeamter

Siehe auch:

 Dragsdorf
 Drachsdorf